ZBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Biloela (Australia)